Příjmení Merrill nese více různých osobností:

 Elmer Drew Merrill (1876–1956) – americký botanik
 Helen Merrill (* 1930) – americká jazzová zpěvačka
 Charles E. Merrill Jr. (1920–2017) – americký pedagog, spisovatel a filantrop